Японская соккер-лига 1974 Дивизион 2 —3-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1974

Ссылки
RSSSF 

Япония
1974
Спорт в Японии в 1974 году